Wrząca ist der Name folgender Orte in Polen:

in der Woiwodschaft Großpolen:
 Wrząca (Brzeziny)
 Wrząca (Trzcianka)
 Wrząca (Turek)
in der Woiwodschaft Łódź:
 Wrząca (Błaszki)
 Wrząca (Lutomiersk)
in der Woiwodschaft Masowien:
 Wrząca (Gostynin)
in der Woiwodschaft Pommern:
 Wrząca (Kobylnica) (ehemals Franzen, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch:

 Wrząca Śląska (ehemals Waldhagen, Kreis Guhrau/Schlesien)
 Wrząca Wielka (ehemals Akrau, Kreis Guhrau/Schlesien)